les sens propre et sens figuré dans le langage ;
 les nombres figurés en arithmétique sont des nombres qui peuvent être représentés par un ensemble de points formant une figure géométrique.
 un figuré en cartographie, en dessin technique ou d'architecture est une représentation graphique d'un phénomène ou de la nature d'une surface, dont la signification est souvent donnée par une légende. On peut utiliser les termes de figurés de surface, figurés ponctuels (points) et figurés linéaires (lignes) pour caractériser plus précisément les différents éléments d'une légende cartographique.

Voir aussi